Са́аринен () — финская фамилия. Известные носители:

 Сааринен, Аарне (1913—2004) — председатель Коммунистической партии Финляндии в 1966—1982 годах.
 Сааринен, Айно-Кайса (род. 1979) — финская лыжница, четырёхкратная чемпионка мира.
 Сааринен, Арно (1884—1970) — финский гимнаст, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908 года.
 Сааринен, Вели (1902—1969) — финский лыжник, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.
 Сааринен, Миа (род. 1995) — финско-шведская актриса.
 Сааринен, Элиэль (1873—1950) — финско-американский архитектор и дизайнер.
 Сааринен, Ээро (1910—1961) — американский архитектор и дизайнер; сын Элиэля Сааринена.
 Сааринен, Янне (род. 1977) — финский футболист.